Abdullah Al-Waked Al-Shahrani (29 de setembro de 1975) é um futebolista profissional saudita, meio-campo, milita no Al-Nassr.

Carreira 
Abdullah Al-Waked fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000